BOV peut faire référence à :
  ;
 , une banque maltaise.

Bov peut faire référence à :
 Bov (Бов en bulgare), un village de l'obchtina de Svoge dans l'oblast de Sofia en Bulgarie.

bov peut faire référence à :
 mvdol, une monnaie de Bolivie, selon la liste des codes des monnaies.